Marcin Kowalczyk (1985), calciatore polacco
Marcin Kowalczyk (1987), attore polacco
Marcin Kowalczyk (1990), speedcuber polacco
Marcin Kowalczyk (1993), calciatore polacco